Leonardus es un género extinto de mamífero driolestoideo que vivió en el período Cretácico superior en lo que ahora es Sudamérica. Encontrado en la Formación Los Alamitos, Argentina.

Filogenia 
Cladograma propuesto por Rougier y colaboradores en 2011 y modificado según el estudio de Rougier y colaboradores de 2012:

Referencias 

Meridiolestida
Mamíferos del Cretácico
Mamíferos extintos de América del Sur